Chalcedon (ital.: Calcedonia)  ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche.

Der antike Bischofssitz war in Chalcedon, einem heutigen Stadtteil von Istanbul (Türkei), beheimatet. Nach dem Konzil von Chalcedon (451) wurde das Bistum Chalcedon zum Erzbistum erhoben. Ihm waren keine Suffraganbistümer zugeordnet.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 Eintrag auf catholic-hierarchy.org (englisch) 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze
 Eintrag auf Catholic Encyclopedia (englisch)

Chalcedon
Chalcedon